Натуральне число 55
 55 рік до нашої ери
 55 рік нашої ери